Pönitz steht für:
 Pönitz (Taucha), einem Stadtteil der sächsischen Stadt Taucha
 Pönitz (Scharbeutz), einem Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Scharbeutz
 Großer Pönitzer See, einem See in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Scharbeutz
 Kleiner Pönitzer See, einem See in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Scharbeutz

Pönitz oder Poenitz ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Poenitz (1850–1912), deutscher Harfenist und Komponist
 Gottfried Pönitz (1898–1979), deutscher Seeoffizier, CDU-Politiker und Abgeordneter
 Karl Pönitz (1888–1973), deutscher Psychiater und Neurologe
 Karl Eduard Pönitz (1795–1858), Militärschriftsteller
 Klaus Pönitz (1940–2005), deutscher Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 Wohn- und Geschäftshaus Paul Pönitz